Крэб-Орчард () — топоним США.

Топоним США 
  — поселение в Западной Виргинии.
  — поселение в Иллинойсе.
  — заповедник в Иллинойсе.
  — водохранилище в заповеднике.
  — город в Кентукки.
  — деревня в Небраске.
  — город в Теннесси.

См. также 
 Крэб и 
 Культура Крэб-Орчард